Svenska Superligan 2017/2018 var Sveriges högsta division i innebandy för damer säsongen 2017/2018. 14 lag deltog i grundserien om totalt 26 omgångar, där de åtta främsta gick vidare till slutspel och de två sista flyttades ner till Allsvenskan.

Iksu blev svenska mästare efter att ha besegrat KAIS Mora IF i finalen.

Grundserien

Tabell

Slutspel
Kvartsfinaler och semifinaler avgjordes i bäst av fem matcher. Finalen avgjordes i en match som spelades den 27 april 2019 i Globen, Stockholm.

Kvartsfinal
KAIS Mora IF – IK Sirius FBC 3–0 i matcher (7–3, 9–0, 5–4)
Iksu – Malmö FBC 3–0 i matcher (12–3, 10–0, 6–2)
Pixbo Wallenstam IBK – Rönnby IBK 3–1 i matcher (8–4, 7-4, 2–3, 3–2)
Täby FC – Endre IF 3–0 i matcher (7–4, 6–1, 9–1)

Semifinal
KAIS Mora IF – Täby FC 3–2 i matcher (7–4, 3–8, 4–5, 8–2, 7-3)
Iksu – Pixbo Wallenstam IBK 3–0 i matcher (4–3, 5–4, 5-4)

Final
Stockholm, Globen, 21 april 2018, kl. 12:15: KAIS Mora IF – Iksu 2–4

Källor

Externa länkar 

 Svenska superligan

Sport i Sverige 2018
Sport i Sverige 2017
Innebandysäsongen 2017/2018
2017/2018